Арче́да (устар. Арчада) — река в Волгоградской области России, левый приток Медведицы. Длина реки составляет, по разным сведениям, 162 или 167 км. Площадь водосборного бассейна — 2050 км². На всём протяжении несудоходна. Арчеда протекает по территории Ольховского, Фроловского и Серафимовичского районов. На реке находится город Фролово, железнодорожная станция в центре города названа по реке — Арчеда.

Течение 

Арчеда берёт начало на юго-восточном склоне Доно-Медведицкой гряды на юго-западной окраине Приволжской возвышенности на территории Ольховского района на высоте 150—160 метров над уровнем моря. Верховье реки течёт в южном направлении. У хутора Арчедино-Чернушинский, — первого населённого пункта на реке, и где сооружена плотина, образующая Чернушенский пруд, река поворачивает на юго-запад, и течёт практически вдоль трассы  «Фролово — Камышин». У хутора Амелино в Арчеду справа впадает крупнейший приток, — река Дубовая, протяжённостью 11 километров. До хутора Терновка Арчеда протекает севернее трассы. В самом хуторе трасса пересекает реку и вскоре уходит на север во Фролово. В верхнем течении выделяют 1—2 речные террасы, а ширина долины варьируется от 100 метров до максимального значения в 200 метров в районе хутора Терновка.

Перед Фролово изменяется характер долины реки — пойменно-террасный комплекс сужается до первых сотен метров, а направление течения меняется на северо-западное. Здесь находятся несколько каменных карьеров, в том числе и закрытые, затопленные водой. В межень русло реки разбивается на отдельные плёсы и перекаты, поскольку вода уходит в карстовые полости.

После города Арчеда пересекает трассу  «Волгоград — Москва» и попадает в Арчединско-Донские пески. У хутора Ветютнев ширина пойменно-террасного комплекса достигает максимального значения в 3 км. Вновь появляется постоянный водоток. Такой вид долина сохраняет до впадения в Медведицу на высоте 64 метров над уровнем моря, ниже хутора Нижнянка.

Русло реки сильно извилистое. Берега слабо асимметричны, в некоторых местах обрывистые. Характер реки на всём протяжении равнинный, течение спокойное, в межень скорость течения составляет 0,05—0,06 м/с.

Расход воды 

Годовой сток Арчеды составляет 0,032 км³, что соответствует среднегодовому расходу воды 1,02 м³/с. В межень расход уменьшается до 0,2 м³/с.

Питание Арчеды в основном снеговое, имеются родники. Модуль стока составляет около 1 л/(с⋅км²). В верхнем и среднем течении летом пересыхает.

Половодье на реке характеризуется резкими подъёмами, до 3 метров, и разливами воды. Например, большие половодья наблюдались в 1940, 1951 и 1956 годах. Продолжительность их составила, соответственно, 27, 28 и 23 дня, а максимальный среднесуточный расход — 119, 118 и 165 м³/с. Весной 2003 года произошло сильное наводнение: вышедшая из берегов Арчеда затопила населённые пункты, ширина разлива водной глади в отдельных местах достигала 2 км. Экстремальный паводок наблюдался в 2010, 2014, 2018 годах.

На реке расположен гидрологический пост в хуторе Нижнянка, открытый 16 июля 1935 года.

Геология 

Большая часть долины реки выработана в четвертичных отложениях, сложена песками, суглинками, глинами плейстоцена. Изменение характера русла у Фролово приурочены к столкновению реки с Арчединской структурой — долина реки врезается в известняки, кремний, алевролиты периода карбона. Арчединско-Донские пески в нижнем течении реки образовались в процессе деградации Донского ледника, когда флювиогляциальные потоки направлялись вдоль Доно-Медведицкого вала на юг.

Название 
Существует несколько версий происхождения названия реки. По предположению Бориса Лащилина, это название связано с именем татарского князя Арчака. Однако названия рек, образованные от личных имён, — редкое явление в гидронимии. В. И. Даль объясняет слово «арчак» как «деревянный остов седла» и отмечает, что казаки были искусными арчажниками. Но определённые фонетические и словообразовательные трудности не позволяют принять такую этимологию. Наконец, наиболее вероятной является версия, по которой название реки соотносится с употребляющимся в тюркских и монгольских языках словом «», что переводится как можжевельник, сосна или тальник. Таким образом, название реки представляет собой сохранившееся без перевода название типа «Сосновки» или «Таловки».

История 

Одно из первых упоминаний о реке встречается в «Книге Большому чертежу» 1627 года: 

Арчеда протекала полностью по территории Усть-Медведицкого округа области Войска Донского. В бассейне реки проводил свои исследования Василий Васильевич Докучаев, что нашло отражение в его книге «Русский чернозём».

Во второй половине 1940-х годов в бассейне реки было открыто первое месторождение углеводородов на территории области — Арчединское. В бассейне реки расположен и разрабатывается Арчединский нефтегазоносный район.

Экология и окружающая среда 

Пойма Арчеды, покрытая в нижнем течении лесами, и Арчединско-Донские пески надпойменной террасы составляют уникальный для региона природный комплекс. Здесь проходит южная граница ареалов нескольких видов папоротников и орхидей, бобра, рыжей полёвки, обыкновенной гадюки. Иногда гнездится белый аист и другие редкие птицы. Природный комплекс Арчеды и её поймы является местом обитания некоторых живых организмов, занесённых в Красную книгу Волгоградской области. На лугах в долине Арчеды встречается ятрышник шлемоносный. В нижнем течении реки встречается украинская минога. Ранее в верховьях Арчеды гнездился степной орёл.

Для сохранения объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Волгоградской области, на территории Ветютневского сельского поселения в 6 километрах на северо-запад от хутора Падок создана региональная особо охраняемая природная территория — «Грядина». До 2006 года здесь существовали два региональных ботанических памятника природы: урочище «Грядина» — сосновые насаждения на песках вдоль Арчеды, памятник лесокультурного производства, и «Воропаевская сосна» — сосновые насаждения 1885 года на песках. Также в 2006 году была ликвидирована другая особо охраняемая природная территория — водоохранная зона рек Дона и Арчеды.

Арчеда, как и другие малые реки региона, нуждается в расчистке русла. Засорение, заилевание и зарастание русла приводит к невозможности пропустить большой объём воды в весенний период и подтоплению населённых пунктов. По этим же причинам засоряются родники, питающие реку. В отдельных местах река заболачивается, в других — мелеет.

В 2020 году были выполнены работы по расчистке русла в границах города Фролово.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 
Притоки Медведицы (притока Дона)
Реки Серафимовичского района
Реки Ольховского района
Реки Фроловского района
Фролово